Agostoni ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Agostoni (1909–1972), italienischer Fechter
 Ugo Agostoni (1893–1941), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Agostini
 Agustoni
 Coppa Agostoni